Die Collegium Humanum – Warsaw Management University (auch C.H. Warsaw Management University) mit Sitz im Zentrum von Warschau, Polen, ist eine internationale private Universität.

Geschichte 
Im Jahr 2011 wurde das Humanum Institute for International Studies and Education gegründet, das als Herausgeber für wissenschaftliche Bücher und Journale diente, wissenschaftliche Symposien und Vorträge organisierte und verschiedene Forschungsaktivitäten durchführte. Im Jahr 2018 bekam das Humanum Institute for International Studies and Education vom polnischen Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung die Zulassung, eine private Hochschule zu gründen. So konnte schließlich im August 2018 die Collegium Humanum – Warsaw Management University gegründet werden. Im Register des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulbildung trägt die Collegium Humanum – Warsaw Management University die Nummer 383.

Campus 
 Standort: Warschau
 Größe: ca. 800 m²
 Lage: Nähe U-Bahn-Station „Świętokrzyska“ und den Bahnhöfen „Warszawa Centralna“ und „Warszawa Śródmieście“

Am Campus finden die Studierenden auch verschiedene Einrichtungen, wie etwa ein Karrierezentrum, das Language Centre für internationale Studierende und die Hochschülerschaft.

Studienangebot 
Das Studienangebot der Collegium Humanum – Warsaw Management University umfasst diverse Bachelor- und Masterstudiengänge. Auch postgraduale Weiterbildungen werden angeboten. Das Bildungsangebot reicht von IT Management über HR & Talent Management bis hin zu International Business Management. Viele Studiengänge werden auch auf Englisch angeboten.

Bachelorstudiengänge 
Die Collegium Humanum – Warsaw Management University bietet diverse Bachelor-Studiengänge an, die den Studierenden einen praxisorientierten akademischen Abschluss nach 6 Semestern ermöglichen. Die Studiengänge werden als Vollzeit- oder berufsbegleitendes Studium angeboten:

 HR and Talent Management
 International Business Management
 International Commercial and Business Law
 International Hospitality and Tourism Management
 IT Management
 Prevenitive and Health Science Management

Masterstudiengänge 
Die Masterstudiengänge der Collegium Humanum – Warsaw Management University ermöglichen den Studierenden nach dem Bachelor-Abschluss eine weitere Vertiefung und gleichzeitig eine intensivere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der von ihnen gewählten Thematik. Besonderer Wert wird auf die Vermittlung von Management Skills und Führungskompetenzen gelegt. Die Masterstudiengänge werden, wie die Bachelorstudiengänge, als Vollzeit- oder berufsbegleitendes Studium angeboten und sind in 4 Semestern absolvierbar:

 Executive International Business Management
 HR and Talent Management
 International Commercial and Business Law
 International Hospitality and Tourism Management
 IT Management
 Prevenitive and Health Science Management

Weiterbildungsstudiengänge 
Die Weiterbildungsstudiengänge (postgraduale Studien) mit verschiedenen Vertiefungen werden berufsbegleitend angeboten und bieten einen praxisorientierten Abschluss nach 2 bis 3 Semestern.

 MBA
 MSc
 DBA
 LL.M Business und International Law
 EMBA
 Magister 

Alle Studiengänge der Collegium Humanum – Warsaw Management University sind in Österreich von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) als grenzüberschreitendes Studium registriert bzw. gemeldet.

Ziele 
Die Strategie und Mission der Collegium Humanum – Warsaw Management University berücksichtigt vor allem aktuelle Herausforderungen, wie den Internationalisierungsprozess und die Ausrichtung auf innovative Wirtschaft durch die Verbindung zwischen Wirtschaft und der Entwicklung der polnischen Wissenschaften. Hierbei spielt auch die soziale Verantwortung der Wissenschaften eine Rolle. Alle Ziele des Hochschulsystems der Collegium Humanum – Warsaw Management University sollen die Vorbereitung der Absolventen auf die Herausforderungen der modernen Wirtschaft fördern.

Die Collegium Humanum – Warsaw Management University hat sich das Streben nach ständiger Verbesserung und Umsetzung höchster sozialer und wissenschaftlicher Werte zum Ziel gesetzt. Aufbauend darauf, lautet das Leitmotto der Universität „Education for Success“.

Anspruch der Collegium Humanum – Warsaw Management University ist ein Bildungsangebot, das von akademischen Dozenten mit wissenschaftlichen, didaktischen und leitenden Leistungen im Bereich der Hochschulbildung gestützt wird. Kreativität und Innovation sind die Grundmerkmale der von der Universität konzipierten Bildungsprodukte, die in interdisziplinären Teams unter Beteiligung von Praktikern und Wissenschaftlern entwickelt werden. Die Universität konzentriert sich zudem auf den Entwicklungsprozess sowie auf die Qualität und den Nutzen seiner Kurse, Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

Internationale Kooperationen 
Die Collegium Humanum – Warsaw Management University versucht ihre Entwicklung durch kontinuierlichen Aufbau und Intensivierung von Kooperationen mit Bildungsanbietern aus dem In- und Ausland zu garantieren. Aktuell arbeitet die Collegium Humanum – Warsaw Management University mit folgenden Kooperationspartnern zusammen:

 Apsley Business School, London
 Health Coach Swiss
 Austrian Training Center for Neuro-Linguistic Programming and Neuro-Linguistic Psychotherapy (OETZ-NLP&NLPt) - The Coaching- and Psychotherapy-Academy, Wien (Keine Registrierung bei der AQ Austria)
 Limburg Graduate School of Business, Maastricht
 Swiss School of Management, Rom
 Collegium Humanum - Warsaw Management University Niederlassung Österreich 1010 Wien I Graben 12 I Tel: +43 (0) 50126 007
 Collegium Humanum – Warsaw Management University, 1010 Vienna, Registrierung 2018 AQ Austria
 WIWIA Wissenschafts- und Wirtschaftsakademie GmbH, Eisenstadt, Registrierung 2020 AQ Austria
 Newton College University of Applied Business, Prag
 POBS private online business school, Wien (Keine Registrierung bei der AQ Austria)

Weblinks 
 Website der Collegium Humanum – Warsaw Management University
 Website der Collegium Humanum – Warsaw Management University - Vienna
 Who we are – Collegium Humanum – Warsaw Management University

Einzelnachweise 

Hochschule in Warschau
Wirtschaftshochschule